Ceratozaurii sunt membri ai unui grup de dinozauri teropod carnivori destul de primitivi, caracteristici perioadei jurasice târzii și au trăit până la sfârșitul Cretacicului superior. Se consideră că ceratosaurii s-au separat de restul Theropoda la începutul Jurasicului, cu toate acestea, cele mai vechi exemplare confirmate descoperite datează din Jurasicul târziu. Conform majorității ultimelor cercetări, Ceratosauria include Jurasicul târziu până la teropodele din Cretacicul târziu Ceratosaurus, Elaphrosaurus și Abelisaurus, găsite în principal (deși nu exclusiv) în emisfera sudică. Inițial, Ceratosauria includea dinozaurii de mai sus, plus Coelophysoidea și Dilophosauridae, implicând o separare a ceratozaurilor față de alte teropode mult mai anterioară. Totuși, cele mai recente studii au arătat că coelofoizidele și dilofozaurele nu formează un grup natural cu ceratozaurii și sunt excluși din acest grup.

Denumirea Ceratosauria derivă de la numele speciei tip, Ceratosaurus nasicornis, descrisă de O.C. Marsh în 1884. Un predator moderat de mare din Jurasicul târziu, Ceratosaurus nasicornis, a fost primul ceratozaur descoperit. Ceratozaurii au, în general, o dimensiune moderat mare, cu unele excepții, cum ar fi Carnotaurus care este mai mare și noasaurele semnificativ mai mici. Principalele caracteristici definitorii ale Ceratosauria includ un craniu robust, cu ornamentare sau înălțime crescută și brațe scurte. Aceste caracteristici sunt, în general, accentuate la membrii ulterior ai grupului, cum ar fi abelizaurii, în timp ce mai multe specii primitive cum ar fi C. nasicornis apare mai asemănător cu alte teropode primitive. Natura extrem de fragmentată a înregistrării fosile a ceratozaurului determină ca aceste caracteristici, relațiile și istoria timpurie a Ceratosauria să rămână misterioase și foarte dezbătute.

Clasificare

Filogenia istorică 

Ceratosauria a fost descrisă pentru prima dată de O.C. Marsh în American Journal of Science în 1884. Scriind despre nou-descoperitul C. nasicornis, el a remarcat asemănările dintre metatarsienele unite ale lui C. nasicornis cu cele ale Archaeopteryx. Deoarece C. nasicornis era singurul dinozaur din clasa sa descoperit la acea vreme, Marsh a ajuns la concluzia că Ceratosauria trebuie să fie plasată foarte aproape de Archeopteryx și grupurile sale înrudite.

Ideea Ceratosauria a fost curând contestată de rivalul lui Marsh, Edward Drinker Cope. Cope a susținut că taxonul nu este valabil. Ceratosauria avea să-și recapete sprijinul treizeci de ani mai târziu, când Gilmore a argumentat în favoarea sa în 1920. În ciuda sprijinului lui Gilmore, puține specii au fost adăugate grupului după Primul Război Mondial și s-a pus puțin accent pe acesta. De fapt, cea mai frecventă interacțiune a comunității științifice cu Ceratosauria de-a lungul secolului XX a fost disputarea existenței sale, realizată, printre alții, de Romer, Lapparent, Lavocat, Colbert și Charig.

Acest lucru s-a schimbat în 1986, când Jacques Gauthier, în încercarea de a clarifica evoluția păsărilor, a grupat majoritatea teropodelor fie în Ceratosauria, fie în Tetanurae. În Ceratosauria, el a plasat ceratozaurii și coelofoizii. Lucrarea lui Gauthier a readus în folosință Ceratosauria, iar la începutul anilor 1990, Abelisauridae a fost inclus în Ceratosauria. Începând cu sfârșitul anilor 20000, un număr mare de paleontologi au început să excludă coelofoizii din Ceratosauria. Această părere este astăzi împărtășită pe scară largă datorită mai multor asemănări dintre Ceratosauria și Tetanurae care nu se găsesc la coelofoizi.

Actuala filogenie 

Cei mai mulți paleontologi au fost de acord că Ceratosauria s-a despărțit de alte teropode în Triasicul târziu sau Jurasicul timpuriu. În ciuda acestui fapt, nu au fost descoperite ceratozauri înaintea Jurasicului mijlociu și, chiar și în Jurasicul mijlociu, speciile sunt rare. Mulți oameni de știință, precum Carrano și Sampson, au sugerat că lipsa de exemplare se datorează unei înregistrări fosile slabe, mai degrabă decât lipsa abundenței ceratozaurilor din acea vreme. Câteva descoperiri recente ale posibililor ceratozauri au început să modeleze filogenia Ceratosaura prin completarea unora dintre aceste lipsuri. Mai exact, acest lucru le-a permis paleontologilor să înceapă să schimbe subgrupurile din Ceratosauria, în încercarea de a găsi membrii cei mai de bază.

În prezent, majoritatea paleontologilor sunt de acord cu faptul că Ceratosauria se împarte în două subgrupuri: Ceratosauridae și Abelisauroidea, cu o oarecare variație în ceea ce privește taxonii care sunt plasați în politomia bazală. Abelisauroidea este împărțită în continuare în Abelisauridae și Noasauridae. Recent, Rauhut și Carrano au plasat Elaphrosaurinae în Noasauridae în timp ce au mutat simultan noasaurele în Noasaurinae. În noua Noasauridae, ei au inclus și Deltadromeus  și Limusaurus.

Cel mai vechi ceratozaur cunoscut în prezent este Berberosaurus liassicus cu o vechime de 185 milioane de ani. Unii paleontologi cred că Berberosaurus liassicus este cel mai primitiv ceratozaur descoperit până în prezent. Amplasarea lui B. liassicus a fost un subiect de dezbatere, unii considerându-l un abelisaur, în timp ce alții îl clasifică drept o politomie bazală.

Următoarea cladogramă urmărește o analiză a lui Diego Pol și Oliver WM Rauhut, 2012.

Într-o lucrare din 2017 s-a ajuns la o concluzie diferită în legătură cu ontogeneza Limusaurus. Spre deosebire de alte analize, Noasauridae au fost plasate mai mult bazal decât Ceratosaurus, acesta din urmă fiind incluse ăn  Abelisauridae.

Note

Ceratosauria